Čkalovskaja je název několika stanic metra v ruských městech. Pojmenovány jsou po letci Valeriji Čkalovovi.

 Čkalovskaja (stanice metra v Moskvě) – na Ljublinsko-Dmitrovské lince v Moskvě
 Čkalovskaja (stanice metra v Petrohradu) – na Frunzensko-Primorské lince v Petrohradu
 Čkalovskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – součást linky Avtozavodskaja v Nižním Novgorodě.
 Čkalovskaja (stanice metra v Jekatěrinburgu) – součást první linky metra v Jekatěrinburgu.